Республика Маршалловы Острова состоит из 29 низменных атоллов, каждый из которых включает множество островков, и 5 островов. Все они расположены в Тихом океане, могут быть поделены на две цепи островов — Ралик и Ратак. Общая площадь суши составляет 70,1 кв.миль (181,42 км²). Численность населения — 53 158 человек (2011).

Ниже приведены списки островов и атоллов республики по муниципалитетам и цепям с указанием населения на 2011 год. Также страна претендует на атолл Уэйк, находящийся под контролем США.

Муниципалитеты 
В составе Маршалловых Островов есть 24 населённых атоллов или островов. Каждый из них соответствует своему муниципалитету и избирательному округу.

Необитамые атоллы / острова 
Остальные 10 островов в составе республики не имеют населения.

Согласно конституции Маршалловых Островов, необитаемые острова должны быть включены в тот избирательный округ, к которому они имеют большее отношение.

Атолл Уджеланг включен в округ Эниветок и Уджеланг, а Бикини — в округ Бикини и Кили.

Цепь Ралик

Цепь Ратак

Примечания

Литература 
 Bryan, E.H., Guide to Place Names in the Trust Territory of the Pacific Islands, 1971

Ссылки 

 Geography of the Marshall Islands
 Population
 Определение общепринятого русского написания
 
Маршалловы острова
Списки:Маршалловы Острова